Софино — название населённых пунктов:

Россия 
 Софино — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Софино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Софино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Украина 
 Софино — село в Хорольском районе Полтавской области.